Robbianesi – abitanti di Robbiano (Giussano)
Robbianesi – abitanti di Robbiano (Mediglia)